Zina – nome proprio di persona italiano femminile
 Zina – reato del diritto islamico
 Cratere Zina – cratere sulla superficie di Venere
 Peggy Zina (1975) – cantante greca